Тонконогие прибрежники  — семейство полужесткокрылых из подотряда клопов.

Описание 
Разнообразные по форме клопы длиной до 7 мм. Глаза обычно выпуклые или расположены на бугорке. Простые глазки расположены близко друг к другу на бугорке. Хоботок короткий. Стридуляционные органы расположены на первом тергите брюшка и задних крыльях.

Экология 
По характеру питания являются хищниками и некрофагами. Обычно встречаются вдоль ручьев и других влажных местообитаниях, хотя отдельные виды (Patapius spinosus) могут обитать и в полузасушливых условиях. Представители подсемейства Leptosaldinae под корой деревьев. Вид Nasutitermes dendrophilus найден в термитниках.

Классификация 
В современной фауне 39 видов из десяти родов. Выделяют два подсемейства Leptopodinae и Leptosaldinae.

Современные роды

Ископаемые роды 

 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 †

Палеонтология 
Древнейшие ископаемые представители обнаружены в бирманском среднемеловом янтаре (граница альбского и сеноманского ярусов) и канадском верхнемеловом янтаре (кампанский ярус).

Распространение 
Встречаются преимущественно в Старом Свете. Вид Patapius spinosus интродуцирован в Чили и США.

Примечания 

Leptopodomorpha
Семейства насекомых